ТТН — многозначная аббревиатура:
 ТТН — твердотельный накопитель
 ТТН — термоэлектрический тепловой насос
 ТТН — товарно-транспортная накладная
 ТТН — «Трубопроводный транспорт нефти», журнал ОАО «Транснефть»

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей